Jerzy Dąbrowski (1888–1933) – major piechoty Wojska Polskiego, historyk wojskowości, oficer Wojskowego Biura Historycznego
 Jerzy Dąbrowski (1889–1940) – podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Jerzy Dąbrowski (1893–1920) – podporucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari, ułan Legionów Polskich
 Jerzy Dąbrowski (1896–1963) – kapitan żandarmerii Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości (15 czerwca 1932)
 Jerzy Dąbrowski (1899–1967) – konstruktor lotniczy, twórca bombowca PZL.37 Łoś
 Jerzy Dąbrowski (1931–1991) – biskup gnieźnieński
 Jerzy Dąbrowski (1933–1992) – dziennikarz radiowy, poeta, tekściarz, satyryk, bajkopisarz
 Jerzy Dąbrowski (ur. 1941) – działacz partyjny, I sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Zielonej Górze
 Jerzy Dąbrowski (zm. 2020) – dziennikarz, redaktor prasy młodzieżowej, członek redakcji Świata Młodych, autor skryptów komiksów Ten piekielny Barnaba oraz Kuśmider i Filo
 Jerzy Dąbrowski (1951–2001) – perkusista

Przypisy